

147001–147100 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 147001 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 147002 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=003 bgcolor=#FAFAFA
| 147003 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=004 bgcolor=#FAFAFA
| 147004 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=005 bgcolor=#FAFAFA
| 147005 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 147006 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 147007 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=008 bgcolor=#FAFAFA
| 147008 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 147009 ||  || 15 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 147010 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 147011 ||  || 15 ago 2002 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott Obs. || — || 
|-id=012 bgcolor=#FAFAFA
| 147012 ||  || 8 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=013 bgcolor=#FAFAFA
| 147013 ||  || 11 ago 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=014 bgcolor=#FAFAFA
| 147014 || 2002 QF || 16 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=015 bgcolor=#FAFAFA
| 147015 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 147016 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=017 bgcolor=#FAFAFA
| 147017 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 147018 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=019 bgcolor=#FAFAFA
| 147019 ||  || 30 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 147020 ||  || 19 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 147021 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 147022 ||  || 19 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 147023 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 147024 ||  || 3 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=025 bgcolor=#FAFAFA
| 147025 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=026 bgcolor=#FAFAFA
| 147026 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=027 bgcolor=#FAFAFA
| 147027 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=028 bgcolor=#FAFAFA
| 147028 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=029 bgcolor=#FAFAFA
| 147029 ||  || 6 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=030 bgcolor=#FAFAFA
| 147030 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 147031 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=032 bgcolor=#FAFAFA
| 147032 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 147033 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 147034 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 147035 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=036 bgcolor=#FAFAFA
| 147036 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 147037 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=038 bgcolor=#FAFAFA
| 147038 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=039 bgcolor=#FAFAFA
| 147039 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 147040 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 147041 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 147042 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 147043 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 147044 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 147045 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 147046 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=047 bgcolor=#FAFAFA
| 147047 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 147048 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 147049 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 147050 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 147051 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=052 bgcolor=#FAFAFA
| 147052 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 147053 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 147054 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 147055 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 147056 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=057 bgcolor=#FFDAB5
| 147057 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 147058 ||  || 6 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 147059 ||  || 8 set 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 147060 ||  || 7 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 147061 ||  || 7 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 147062 ||  || 8 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 147063 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 147064 ||  || 10 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=065 bgcolor=#FAFAFA
| 147065 ||  || 11 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 147066 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=067 bgcolor=#FAFAFA
| 147067 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 147068 ||  || 15 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 147069 ||  || 13 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=070 bgcolor=#FAFAFA
| 147070 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=071 bgcolor=#FAFAFA
| 147071 ||  || 14 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 147072 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 147073 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 147074 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 147075 ||  || 28 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 147076 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=077 bgcolor=#FAFAFA
| 147077 ||  || 28 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 147078 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=079 bgcolor=#FAFAFA
| 147079 ||  || 28 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 147080 ||  || 28 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 147081 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || Mitidika || 
|-id=082 bgcolor=#FAFAFA
| 147082 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=083 bgcolor=#FFDAB5
| 147083 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 147084 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 147085 ||  || 28 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 147086 ||  || 28 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 147087 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 147088 ||  || 30 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 147089 ||  || 18 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=090 bgcolor=#FAFAFA
| 147090 ||  || 21 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 147091 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 147092 || 2002 TY || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 147093 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 147094 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=095 bgcolor=#FAFAFA
| 147095 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 147096 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#FAFAFA
| 147097 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=098 bgcolor=#F1F1F1
| 147098 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=099 bgcolor=#FAFAFA
| 147099 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=100 bgcolor=#FAFAFA
| 147100 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

147101–147200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 147101 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=102 bgcolor=#FAFAFA
| 147102 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 147103 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 147104 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 147105 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 147106 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=107 bgcolor=#FAFAFA
| 147107 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 147108 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 147109 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 147110 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 147111 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=112 bgcolor=#FAFAFA
| 147112 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=113 bgcolor=#FAFAFA
| 147113 ||  || 2 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 147114 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 147115 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 147116 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 147117 ||  || 2 out 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=118 bgcolor=#FAFAFA
| 147118 ||  || 2 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=119 bgcolor=#FAFAFA
| 147119 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 147120 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || Chloris || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 147121 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 147122 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 147123 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 147124 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 147125 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=126 bgcolor=#FAFAFA
| 147126 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=127 bgcolor=#FAFAFA
| 147127 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=128 bgcolor=#FAFAFA
| 147128 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 147129 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=130 bgcolor=#FAFAFA
| 147130 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 147131 ||  || 14 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=132 bgcolor=#FAFAFA
| 147132 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 147133 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=134 bgcolor=#FAFAFA
| 147134 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 147135 ||  || 7 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=136 bgcolor=#FAFAFA
| 147136 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=137 bgcolor=#FAFAFA
| 147137 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 147138 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 147139 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 147140 ||  || 9 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=141 bgcolor=#FAFAFA
| 147141 ||  || 9 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=142 bgcolor=#FAFAFA
| 147142 ||  || 9 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 147143 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=144 bgcolor=#FAFAFA
| 147144 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 147145 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 147146 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=147 bgcolor=#FAFAFA
| 147147 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=148 bgcolor=#FAFAFA
| 147148 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 147149 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=150 bgcolor=#FAFAFA
| 147150 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 147151 ||  || 11 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 147152 ||  || 12 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 147153 ||  || 11 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=154 bgcolor=#FAFAFA
| 147154 ||  || 28 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 147155 ||  || 28 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=156 bgcolor=#FAFAFA
| 147156 ||  || 28 out 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=157 bgcolor=#FAFAFA
| 147157 ||  || 28 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=158 bgcolor=#FAFAFA
| 147158 ||  || 30 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 147159 ||  || 30 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 147160 ||  || 30 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=161 bgcolor=#FAFAFA
| 147161 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 147162 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 147163 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=164 bgcolor=#FAFAFA
| 147164 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=165 bgcolor=#FAFAFA
| 147165 ||  || 1 nov 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=166 bgcolor=#FAFAFA
| 147166 ||  || 2 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 147167 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 147168 ||  || 4 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 147169 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=170 bgcolor=#FAFAFA
| 147170 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || Chloris || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 147171 ||  || 5 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 147172 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=173 bgcolor=#FAFAFA
| 147173 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 147174 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 147175 ||  || 5 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 147176 ||  || 4 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 147177 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 147178 ||  || 5 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 147179 ||  || 5 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=180 bgcolor=#FAFAFA
| 147180 ||  || 6 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 147181 ||  || 3 nov 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 147182 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=183 bgcolor=#FAFAFA
| 147183 ||  || 8 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=184 bgcolor=#FAFAFA
| 147184 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=185 bgcolor=#FAFAFA
| 147185 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 147186 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=187 bgcolor=#FAFAFA
| 147187 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=188 bgcolor=#FAFAFA
| 147188 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=189 bgcolor=#FAFAFA
| 147189 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 147190 ||  || 8 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 147191 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=192 bgcolor=#FAFAFA
| 147192 ||  || 11 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=193 bgcolor=#FAFAFA
| 147193 ||  || 11 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 147194 ||  || 8 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=195 bgcolor=#FAFAFA
| 147195 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 147196 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 147197 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=198 bgcolor=#FAFAFA
| 147198 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=199 bgcolor=#FAFAFA
| 147199 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 147200 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

147201–147300 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 147201 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=202 bgcolor=#FAFAFA
| 147202 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=203 bgcolor=#FAFAFA
| 147203 ||  || 12 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 147204 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=205 bgcolor=#FAFAFA
| 147205 ||  || 6 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 147206 ||  || 6 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 147207 ||  || 6 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 147208 || 2002 WE || 18 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=209 bgcolor=#FAFAFA
| 147209 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=210 bgcolor=#FAFAFA
| 147210 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 147211 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 147212 ||  || 25 nov 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=213 bgcolor=#FAFAFA
| 147213 ||  || 28 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 147214 ||  || 28 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 147215 ||  || 30 nov 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 147216 ||  || 1 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=217 bgcolor=#F1F1F1
| 147217 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 147218 ||  || 3 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 147219 ||  || 3 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=220 bgcolor=#FAFAFA
| 147220 ||  || 7 dez 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=221 bgcolor=#F1F1F1
| 147221 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 147222 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 147223 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 147224 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=225 bgcolor=#FAFAFA
| 147225 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 147226 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 147227 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=228 bgcolor=#FAFAFA
| 147228 ||  || 8 dez 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=229 bgcolor=#F1F1F1
| 147229 ||  || 9 dez 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 147230 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#FAFAFA
| 147231 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 147232 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 147233 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 147234 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 147235 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 147236 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 147237 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 147238 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 147239 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 147240 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=241 bgcolor=#FAFAFA
| 147241 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=242 bgcolor=#F1F1F1
| 147242 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 147243 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 147244 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 147245 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 147246 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 147247 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#F1F1F1
| 147248 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=249 bgcolor=#FAFAFA
| 147249 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 147250 ||  || 11 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 147251 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 147252 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 147253 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 147254 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 147255 ||  || 14 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 147256 ||  || 4 dez 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 147257 ||  || 4 dez 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=258 bgcolor=#FAFAFA
| 147258 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 147259 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 147260 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=261 bgcolor=#F1F1F1
| 147261 || 2002 YQ || 27 dez 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 147262 || 2002 YV || 27 dez 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 147263 ||  || 28 dez 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 147264 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 147265 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 147266 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 147267 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=268 bgcolor=#F1F1F1
| 147268 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=269 bgcolor=#FAFAFA
| 147269 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 147270 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 147271 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 147272 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 147273 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 147274 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 147275 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 147276 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || Chloris || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 147277 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 147278 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=279 bgcolor=#F1F1F1
| 147279 ||  || 30 dez 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 147280 ||  || 30 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 147281 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 147282 ||  || 1 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=283 bgcolor=#F1F1F1
| 147283 ||  || 1 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 147284 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 147285 ||  || 4 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=286 bgcolor=#F1F1F1
| 147286 ||  || 4 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 147287 ||  || 4 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 147288 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 147289 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 147290 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=291 bgcolor=#F1F1F1
| 147291 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 147292 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=293 bgcolor=#E3E3E3
| 147293 ||  || 7 jan 2003 || Haleakalā || NEAT || Eos || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 147294 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 147295 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 147296 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=297 bgcolor=#F1F1F1
| 147297 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 147298 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 147299 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=300 bgcolor=#F1F1F1
| 147300 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

147301–147400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 147301 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 147302 ||  || 8 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 147303 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 147304 ||  || 8 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 147305 ||  || 11 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 147306 ||  || 11 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 147307 ||  || 10 jan 2003 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 147308 ||  || 10 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=309 bgcolor=#F1F1F1
| 147309 ||  || 2 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 147310 ||  || 2 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 147311 ||  || 4 jan 2003 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 147312 ||  || 4 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 147313 ||  || 2 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 147314 ||  || 1 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=315 bgcolor=#F1F1F1
| 147315 ||  || 25 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 147316 ||  || 23 jan 2003 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=317 bgcolor=#F1F1F1
| 147317 ||  || 25 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=318 bgcolor=#F1F1F1
| 147318 ||  || 26 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=319 bgcolor=#F1F1F1
| 147319 ||  || 26 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 147320 ||  || 26 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 147321 ||  || 26 jan 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 147322 ||  || 26 jan 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 147323 ||  || 26 jan 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 147324 ||  || 26 jan 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 147325 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 147326 ||  || 25 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 147327 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 147328 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 147329 ||  || 27 jan 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 147330 ||  || 27 jan 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=331 bgcolor=#F1F1F1
| 147331 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 147332 ||  || 27 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 147333 ||  || 28 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=334 bgcolor=#F1F1F1
| 147334 ||  || 26 jan 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 147335 ||  || 27 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=336 bgcolor=#FAFAFA
| 147336 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=337 bgcolor=#F1F1F1
| 147337 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 147338 ||  || 27 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 147339 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 147340 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 147341 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 147342 ||  || 30 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 147343 ||  || 30 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 147344 ||  || 30 jan 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=345 bgcolor=#E3E3E3
| 147345 ||  || 29 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 147346 ||  || 31 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 147347 ||  || 31 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=348 bgcolor=#F1F1F1
| 147348 ||  || 28 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 147349 ||  || 28 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 147350 ||  || 30 jan 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=351 bgcolor=#FAFAFA
| 147351 ||  || 31 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=352 bgcolor=#FAFAFA
| 147352 ||  || 31 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=353 bgcolor=#F1F1F1
| 147353 ||  || 31 jan 2003 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 147354 ||  || 31 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=355 bgcolor=#F1F1F1
| 147355 ||  || 31 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 147356 ||  || 26 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 147357 ||  || 1 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 147358 ||  || 2 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 147359 ||  || 1 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=360 bgcolor=#F1F1F1
| 147360 ||  || 2 fev 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 147361 ||  || 2 fev 2003 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=362 bgcolor=#F1F1F1
| 147362 ||  || 2 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=363 bgcolor=#F1F1F1
| 147363 ||  || 2 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=364 bgcolor=#F1F1F1
| 147364 ||  || 2 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=365 bgcolor=#F1F1F1
| 147365 ||  || 3 fev 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=366 bgcolor=#F1F1F1
| 147366 ||  || 8 fev 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=367 bgcolor=#F1F1F1
| 147367 ||  || 9 fev 2003 || Mallorca || Á. López J., R. Pacheco || — || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 147368 ||  || 1 fev 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=369 bgcolor=#F1F1F1
| 147369 ||  || 21 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 147370 ||  || 21 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=371 bgcolor=#F1F1F1
| 147371 ||  || 21 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=372 bgcolor=#F1F1F1
| 147372 ||  || 22 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 147373 || 2003 EB || 1 mar 2003 || Jornada || D. S. Dixon || — || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 147374 ||  || 6 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 147375 ||  || 4 mar 2003 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 147376 ||  || 6 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 147377 ||  || 6 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=378 bgcolor=#F1F1F1
| 147378 ||  || 6 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 147379 ||  || 6 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=380 bgcolor=#E3E3E3
| 147380 ||  || 6 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 147381 ||  || 6 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=382 bgcolor=#F1F1F1
| 147382 ||  || 7 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 147383 ||  || 7 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=384 bgcolor=#F1F1F1
| 147384 ||  || 8 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=385 bgcolor=#F1F1F1
| 147385 ||  || 8 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=386 bgcolor=#F1F1F1
| 147386 ||  || 8 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 147387 ||  || 8 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 147388 ||  || 9 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 147389 ||  || 9 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 147390 ||  || 12 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 147391 ||  || 11 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=392 bgcolor=#F1F1F1
| 147392 ||  || 8 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 147393 ||  || 9 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 147394 ||  || 9 mar 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=395 bgcolor=#E3E3E3
| 147395 ||  || 9 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=396 bgcolor=#E3E3E3
| 147396 ||  || 12 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 147397 Bobhazel ||  || 30 mar 2003 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 147398 ||  || 31 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=399 bgcolor=#E3E3E3
| 147399 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 147400 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

147401–147500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 147401 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=402 bgcolor=#F1F1F1
| 147402 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 147403 ||  || 25 mar 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 147404 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 147405 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 147406 ||  || 25 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=407 bgcolor=#E3E3E3
| 147407 ||  || 26 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 147408 ||  || 26 mar 2003 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 147409 ||  || 26 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 147410 ||  || 26 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=411 bgcolor=#F1F1F1
| 147411 ||  || 26 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 147412 ||  || 27 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 147413 ||  || 29 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 147414 ||  || 29 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 147415 ||  || 30 mar 2003 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=416 bgcolor=#E3E3E3
| 147416 ||  || 31 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 147417 ||  || 24 mar 2003 || Haleakalā || NEAT || Eos || 
|-id=418 bgcolor=#F1F1F1
| 147418 ||  || 25 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 147419 ||  || 25 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 147420 ||  || 29 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 147421 Gárdonyi || 2003 GG || 1 abr 2003 || Piszkéstető || K. Sárneczky || — || 
|-id=422 bgcolor=#F1F1F1
| 147422 ||  || 2 abr 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 147423 ||  || 4 abr 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=424 bgcolor=#F1F1F1
| 147424 ||  || 5 abr 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=425 bgcolor=#F1F1F1
| 147425 ||  || 6 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 147426 ||  || 8 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 147427 ||  || 9 abr 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 147428 ||  || 1 abr 2003 || Kitt Peak || DLS || — || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 147429 ||  || 25 abr 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || Ursula || 
|-id=430 bgcolor=#E3E3E3
| 147430 ||  || 24 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=431 bgcolor=#FFDAB5
| 147431 || 2003 JA || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 147432 ||  || 2 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=433 bgcolor=#E3E3E3
| 147433 ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 147434 ||  || 22 jul 2003 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 147435 ||  || 25 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 147436 ||  || 14 set 2003 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 147437 ||  || 18 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 147438 ||  || 16 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 147439 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=440 bgcolor=#F1F1F1
| 147440 ||  || 14 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 147441 ||  || 14 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=442 bgcolor=#FAFAFA
| 147442 ||  || 1 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 147443 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 147444 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 147445 ||  || 19 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=446 bgcolor=#FAFAFA
| 147446 ||  || 21 dez 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 147447 ||  || 27 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 147448 ||  || 18 dez 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 147449 ||  || 29 dez 2003 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 147450 ||  || 18 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=451 bgcolor=#FAFAFA
| 147451 ||  || 16 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 147452 ||  || 17 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=453 bgcolor=#FAFAFA
| 147453 ||  || 17 jan 2004 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=454 bgcolor=#FAFAFA
| 147454 ||  || 16 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 147455 ||  || 16 jan 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=456 bgcolor=#FAFAFA
| 147456 ||  || 18 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=457 bgcolor=#FAFAFA
| 147457 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 147458 ||  || 22 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 147459 ||  || 21 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 147460 ||  || 23 jan 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 147461 ||  || 22 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 147462 ||  || 22 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 147463 ||  || 24 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=464 bgcolor=#FAFAFA
| 147464 ||  || 24 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=465 bgcolor=#FAFAFA
| 147465 ||  || 24 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=466 bgcolor=#F1F1F1
| 147466 ||  || 24 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=467 bgcolor=#FAFAFA
| 147467 ||  || 28 jan 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 147468 ||  || 29 jan 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 147469 ||  || 28 jan 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=470 bgcolor=#FAFAFA
| 147470 ||  || 29 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 147471 ||  || 16 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 147472 ||  || 19 jan 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=473 bgcolor=#FAFAFA
| 147473 ||  || 10 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 147474 ||  || 11 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 147475 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 147476 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 147477 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=478 bgcolor=#FAFAFA
| 147478 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 147479 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 147480 ||  || 13 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=481 bgcolor=#FAFAFA
| 147481 ||  || 12 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 147482 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 147483 ||  || 11 fev 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=484 bgcolor=#F1F1F1
| 147484 ||  || 11 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=485 bgcolor=#FAFAFA
| 147485 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 147486 ||  || 13 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=487 bgcolor=#FAFAFA
| 147487 ||  || 14 fev 2004 || Haleakalā || NEAT || Mitidika || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 147488 ||  || 10 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=489 bgcolor=#FAFAFA
| 147489 ||  || 15 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 147490 ||  || 11 fev 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 147491 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 147492 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=493 bgcolor=#FAFAFA
| 147493 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 147494 ||  || 14 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 147495 ||  || 14 fev 2004 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=496 bgcolor=#FAFAFA
| 147496 ||  || 13 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=497 bgcolor=#FAFAFA
| 147497 ||  || 15 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 147498 ||  || 15 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 147499 ||  || 15 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=500 bgcolor=#FAFAFA
| 147500 ||  || 15 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|}

147501–147600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 147501 ||  || 12 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 147502 ||  || 12 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 147503 ||  || 13 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 147504 ||  || 14 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 147505 ||  || 14 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 147506 ||  || 14 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=507 bgcolor=#F1F1F1
| 147507 ||  || 15 fev 2004 || Socorro || LINEAR || Koronis || 
|-id=508 bgcolor=#FAFAFA
| 147508 ||  || 16 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=509 bgcolor=#FAFAFA
| 147509 ||  || 16 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=510 bgcolor=#FAFAFA
| 147510 ||  || 17 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=511 bgcolor=#FAFAFA
| 147511 ||  || 17 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#FAFAFA
| 147512 ||  || 16 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 147513 ||  || 18 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 147514 ||  || 18 fev 2004 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=515 bgcolor=#FAFAFA
| 147515 ||  || 17 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=516 bgcolor=#FAFAFA
| 147516 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#FAFAFA
| 147517 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 147518 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=519 bgcolor=#FAFAFA
| 147519 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 147520 ||  || 18 fev 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=521 bgcolor=#FAFAFA
| 147521 ||  || 18 fev 2004 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 147522 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#FAFAFA
| 147523 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 147524 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 147525 ||  || 26 fev 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 147526 ||  || 23 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 147527 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#FAFAFA
| 147528 ||  || 25 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=529 bgcolor=#FAFAFA
| 147529 ||  || 26 fev 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 147530 ||  || 26 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#FAFAFA
| 147531 ||  || 26 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=532 bgcolor=#FAFAFA
| 147532 ||  || 23 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#FAFAFA
| 147533 ||  || 10 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=534 bgcolor=#FAFAFA
| 147534 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=535 bgcolor=#FAFAFA
| 147535 ||  || 11 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=536 bgcolor=#FAFAFA
| 147536 ||  || 11 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 147537 ||  || 11 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=538 bgcolor=#FAFAFA
| 147538 ||  || 15 mar 2004 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=539 bgcolor=#FAFAFA
| 147539 ||  || 14 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=540 bgcolor=#FAFAFA
| 147540 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=541 bgcolor=#FAFAFA
| 147541 ||  || 14 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 147542 ||  || 14 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=543 bgcolor=#F1F1F1
| 147543 ||  || 15 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=544 bgcolor=#FAFAFA
| 147544 ||  || 13 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 147545 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=546 bgcolor=#FAFAFA
| 147546 ||  || 14 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 147547 ||  || 15 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=548 bgcolor=#FAFAFA
| 147548 ||  || 15 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 147549 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 147550 ||  || 13 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=551 bgcolor=#FAFAFA
| 147551 ||  || 14 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=552 bgcolor=#FAFAFA
| 147552 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 147553 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=554 bgcolor=#F1F1F1
| 147554 ||  || 15 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=555 bgcolor=#FAFAFA
| 147555 ||  || 16 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=556 bgcolor=#FAFAFA
| 147556 ||  || 16 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=557 bgcolor=#FAFAFA
| 147557 ||  || 16 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=558 bgcolor=#FAFAFA
| 147558 ||  || 16 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 147559 ||  || 16 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=560 bgcolor=#F1F1F1
| 147560 ||  || 17 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 147561 ||  || 17 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 147562 ||  || 30 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 147563 ||  || 16 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=564 bgcolor=#FAFAFA
| 147564 ||  || 16 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=565 bgcolor=#FAFAFA
| 147565 ||  || 16 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 147566 ||  || 16 mar 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=567 bgcolor=#FAFAFA
| 147567 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=568 bgcolor=#FAFAFA
| 147568 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=569 bgcolor=#FAFAFA
| 147569 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=570 bgcolor=#F1F1F1
| 147570 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 147571 ||  || 19 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 147572 ||  || 17 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 147573 ||  || 19 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 147574 ||  || 20 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=575 bgcolor=#F1F1F1
| 147575 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=576 bgcolor=#FAFAFA
| 147576 ||  || 22 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 147577 ||  || 23 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=578 bgcolor=#FAFAFA
| 147578 ||  || 20 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=579 bgcolor=#F1F1F1
| 147579 ||  || 24 mar 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=580 bgcolor=#FAFAFA
| 147580 ||  || 27 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 147581 ||  || 27 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 147582 ||  || 22 mar 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 147583 ||  || 22 mar 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 147584 ||  || 26 mar 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=585 bgcolor=#FAFAFA
| 147585 ||  || 26 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 147586 ||  || 27 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 147587 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 147588 ||  || 18 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=589 bgcolor=#E3E3E3
| 147589 || 2004 GG || 8 abr 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=590 bgcolor=#F1F1F1
| 147590 ||  || 9 abr 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 147591 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 147592 ||  || 13 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=593 bgcolor=#F1F1F1
| 147593 ||  || 13 abr 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 147594 ||  || 10 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 147595 Gojkomitić ||  || 14 abr 2004 || Drebach || A. Knöfel, G. Lehmann || — || 
|-id=596 bgcolor=#F1F1F1
| 147596 ||  || 13 abr 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 147597 ||  || 14 abr 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=598 bgcolor=#F1F1F1
| 147598 ||  || 14 abr 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 147599 ||  || 14 abr 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=600 bgcolor=#F1F1F1
| 147600 ||  || 14 abr 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

147601–147700 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 147601 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 147602 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=603 bgcolor=#FAFAFA
| 147603 ||  || 12 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 147604 ||  || 13 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 147605 ||  || 14 abr 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 147606 ||  || 15 abr 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=607 bgcolor=#FAFAFA
| 147607 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 147608 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 147609 ||  || 13 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 147610 ||  || 13 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=611 bgcolor=#FAFAFA
| 147611 ||  || 13 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 147612 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=613 bgcolor=#FAFAFA
| 147613 ||  || 16 abr 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 147614 ||  || 16 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 147615 ||  || 16 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 147616 ||  || 17 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 147617 ||  || 17 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 147618 ||  || 17 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 147619 ||  || 16 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 147620 ||  || 17 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 147621 ||  || 20 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 147622 ||  || 19 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=623 bgcolor=#F1F1F1
| 147623 ||  || 20 abr 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 147624 ||  || 22 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 147625 ||  || 20 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=626 bgcolor=#E3E3E3
| 147626 ||  || 21 abr 2004 || Socorro || LINEAR || Maria || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 147627 ||  || 21 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=628 bgcolor=#E3E3E3
| 147628 ||  || 22 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 147629 ||  || 22 abr 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 147630 ||  || 23 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=631 bgcolor=#F1F1F1
| 147631 ||  || 24 abr 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 147632 ||  || 20 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 147633 ||  || 22 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=634 bgcolor=#F1F1F1
| 147634 ||  || 22 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 147635 ||  || 16 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 147636 ||  || 21 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 147637 ||  || 9 mai 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=638 bgcolor=#E3E3E3
| 147638 ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 147639 ||  || 12 mai 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 147640 ||  || 11 mai 2004 || Siding Spring || SSS || Phocaea || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 147641 ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 147642 ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 147643 ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=644 bgcolor=#E3E3E3
| 147644 ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 147645 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 147646 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 147647 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 147648 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=649 bgcolor=#E3E3E3
| 147649 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=650 bgcolor=#E3E3E3
| 147650 ||  || 12 mai 2004 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 147651 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 147652 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 147653 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 147654 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 147655 ||  || 15 mai 2004 || Needville || P. Garossino || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 147656 ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 147657 ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 147658 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=659 bgcolor=#FAFAFA
| 147659 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 147660 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 147661 ||  || 14 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 147662 ||  || 10 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 147663 || 2004 KD || 16 mai 2004 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 147664 ||  || 16 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 147665 ||  || 17 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 147666 ||  || 19 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 147667 ||  || 19 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=668 bgcolor=#E3E3E3
| 147668 ||  || 22 mai 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=669 bgcolor=#F1F1F1
| 147669 ||  || 23 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 147670 ||  || 11 jun 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=671 bgcolor=#E3E3E3
| 147671 ||  || 13 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 147672 ||  || 8 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=673 bgcolor=#E3E3E3
| 147673 ||  || 12 jun 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=674 bgcolor=#FAFAFA
| 147674 ||  || 11 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 147675 || 2004 ML || 16 jun 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=676 bgcolor=#F1F1F1
| 147676 ||  || 19 jun 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 147677 ||  || 10 jul 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 147678 ||  || 9 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 147679 ||  || 11 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 147680 ||  || 16 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 147681 ||  || 16 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=682 bgcolor=#E3E3E3
| 147682 ||  || 17 jul 2004 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=683 bgcolor=#E3E3E3
| 147683 ||  || 21 jul 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 147684 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=685 bgcolor=#E3E3E3
| 147685 ||  || 8 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=686 bgcolor=#E3E3E3
| 147686 ||  || 10 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || Brangane || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 147687 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 147688 ||  || 7 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=689 bgcolor=#E3E3E3
| 147689 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 147690 ||  || 16 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 147691 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 147692 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 147693 Piccioni ||  || 11 fev 2005 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl || — || 
|-id=694 bgcolor=#FAFAFA
| 147694 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=695 bgcolor=#FAFAFA
| 147695 ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 147696 ||  || 2 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=697 bgcolor=#FAFAFA
| 147697 ||  || 3 abr 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 147698 ||  || 4 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=699 bgcolor=#FAFAFA
| 147699 ||  || 6 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=700 bgcolor=#FAFAFA
| 147700 ||  || 4 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

147701–147800 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 147701 ||  || 5 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=702 bgcolor=#F1F1F1
| 147702 ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 147703 ||  || 10 abr 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=704 bgcolor=#FAFAFA
| 147704 ||  || 11 abr 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 147705 ||  || 14 abr 2005 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=706 bgcolor=#FAFAFA
| 147706 ||  || 9 abr 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 147707 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 147708 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 147709 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 147710 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 147711 ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 147712 ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 147713 ||  || 12 mai 2005 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 147714 ||  || 16 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 147715 ||  || 18 mai 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=716 bgcolor=#E3E3E3
| 147716 ||  || 19 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=717 bgcolor=#F1F1F1
| 147717 ||  || 5 jun 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 147718 ||  || 8 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=719 bgcolor=#FFDAB5
| 147719 ||  || 9 jun 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 147720 ||  || 13 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 147721 ||  || 17 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=722 bgcolor=#FAFAFA
| 147722 ||  || 21 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 147723 ||  || 23 jun 2005 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 147724 ||  || 28 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=725 bgcolor=#FAFAFA
| 147725 ||  || 29 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=726 bgcolor=#F1F1F1
| 147726 ||  || 30 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 147727 ||  || 28 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 147728 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=729 bgcolor=#FAFAFA
| 147729 ||  || 29 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 147730 ||  || 30 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 147731 ||  || 30 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=732 bgcolor=#F1F1F1
| 147732 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=733 bgcolor=#F1F1F1
| 147733 ||  || 27 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 147734 ||  || 29 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=735 bgcolor=#F1F1F1
| 147735 || 2005 NE || 2 jul 2005 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=736 bgcolor=#E3E3E3
| 147736 Raxavinic ||  || 2 jul 2005 || RAS || R. Hutsebaut || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 147737 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 147738 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 147739 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 147740 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 147741 ||  || 3 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=742 bgcolor=#FAFAFA
| 147742 ||  || 5 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=743 bgcolor=#F1F1F1
| 147743 ||  || 4 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 147744 ||  || 4 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=745 bgcolor=#FAFAFA
| 147745 ||  || 2 jul 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 147746 ||  || 10 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 147747 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 147748 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=749 bgcolor=#F1F1F1
| 147749 ||  || 4 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=750 bgcolor=#E3E3E3
| 147750 ||  || 5 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 147751 ||  || 27 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=752 bgcolor=#F1F1F1
| 147752 ||  || 28 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 147753 ||  || 28 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 147754 ||  || 29 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=755 bgcolor=#F1F1F1
| 147755 ||  || 29 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=756 bgcolor=#E3E3E3
| 147756 ||  || 29 jul 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 147757 ||  || 31 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 147758 ||  || 4 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 147759 ||  || 23 ago 2005 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=760 bgcolor=#E3E3E3
| 147760 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 147761 ||  || 25 ago 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=762 bgcolor=#E3E3E3
| 147762 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 147763 ||  || 26 ago 2005 || Siding Spring || SSS || Phocaea || 
|-id=764 bgcolor=#E3E3E3
| 147764 ||  || 24 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=765 bgcolor=#FAFAFA
| 147765 ||  || 24 ago 2005 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=766 bgcolor=#E3E3E3
| 147766 Elisatoffoli ||  || 26 ago 2005 || CAOS || U. Tagliaferri, F. Mallia || — || 
|-id=767 bgcolor=#E3E3E3
| 147767 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 147768 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=769 bgcolor=#FAFAFA
| 147769 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 147770 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 147771 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 147772 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 147773 ||  || 29 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 147774 ||  || 22 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=775 bgcolor=#E3E3E3
| 147775 ||  || 24 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 147776 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 147777 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=778 bgcolor=#E3E3E3
| 147778 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=779 bgcolor=#E3E3E3
| 147779 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 147780 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=781 bgcolor=#E3E3E3
| 147781 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=782 bgcolor=#E3E3E3
| 147782 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 147783 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=784 bgcolor=#FAFAFA
| 147784 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 147785 ||  || 28 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=786 bgcolor=#E3E3E3
| 147786 ||  || 31 ago 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 147787 ||  || 30 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=788 bgcolor=#E3E3E3
| 147788 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 147789 ||  || 28 ago 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 147790 ||  || 29 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=791 bgcolor=#E3E3E3
| 147791 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 147792 ||  || 1 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 147793 ||  || 2 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 147794 ||  || 2 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 147795 ||  || 8 set 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 147796 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=797 bgcolor=#E3E3E3
| 147797 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=798 bgcolor=#F1F1F1
| 147798 ||  || 2 set 2005 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 147799 ||  || 15 set 2005 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 147800 ||  || 27 set 2005 || Nashville || R. Clingan || Themis || 
|}

147801–147900 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 147801 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 147802 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 147803 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=804 bgcolor=#E3E3E3
| 147804 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 147805 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 147806 ||  || 28 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 147807 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 147808 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=809 bgcolor=#F1F1F1
| 147809 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 147810 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 147811 ||  || 25 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 147812 ||  || 25 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 147813 ||  || 26 set 2005 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=814 bgcolor=#F1F1F1
| 147814 ||  || 26 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 147815 ||  || 28 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 147816 ||  || 29 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=817 bgcolor=#E3E3E3
| 147817 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 147818 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 147819 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 147820 ||  || 28 set 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 147821 ||  || 29 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=822 bgcolor=#E3E3E3
| 147822 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=823 bgcolor=#E3E3E3
| 147823 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 147824 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 147825 ||  || 30 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 147826 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=827 bgcolor=#F1F1F1
| 147827 ||  || 27 set 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 147828 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 147829 ||  || 22 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 147830 ||  || 27 set 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 147831 ||  || 1 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=832 bgcolor=#E3E3E3
| 147832 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=833 bgcolor=#F1F1F1
| 147833 ||  || 9 out 2005 || Great Shefford || Great Shefford Obs. || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 147834 ||  || 4 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=835 bgcolor=#E3E3E3
| 147835 ||  || 3 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 147836 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 147837 ||  || 8 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 147838 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 147839 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 147840 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=841 bgcolor=#E3E3E3
| 147841 ||  || 11 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 147842 ||  || 3 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 147843 ||  || 7 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 147844 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=845 bgcolor=#F1F1F1
| 147845 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=846 bgcolor=#E3E3E3
| 147846 ||  || 22 out 2005 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 147847 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 147848 ||  || 22 out 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 147849 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=850 bgcolor=#E3E3E3
| 147850 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 147851 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 147852 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 147853 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 147854 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=855 bgcolor=#E3E3E3
| 147855 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=856 bgcolor=#E3E3E3
| 147856 ||  || 31 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=857 bgcolor=#E3E3E3
| 147857 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 147858 ||  || 27 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 147859 ||  || 31 out 2005 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 147860 ||  || 22 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 147861 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=862 bgcolor=#F1F1F1
| 147862 ||  || 25 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=863 bgcolor=#F1F1F1
| 147863 ||  || 1 nov 2005 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 147864 ||  || 3 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 147865 ||  || 4 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 147866 ||  || 3 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 147867 ||  || 1 nov 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 147868 ||  || 11 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 147869 ||  || 28 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 147870 ||  || 6 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=871 bgcolor=#F1F1F1
| 147871 ||  || 6 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 147872 ||  || 17 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 147873 ||  || 19 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=874 bgcolor=#FFDAB5
| 147874 ||  || 19 ago 2006 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 147875 ||  || 24 ago 2006 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=876 bgcolor=#F1F1F1
| 147876 ||  || 27 ago 2006 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 147877 ||  || 23 ago 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=878 bgcolor=#FAFAFA
| 147878 ||  || 24 ago 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=879 bgcolor=#F1F1F1
| 147879 ||  || 24 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 147880 ||  || 24 ago 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=881 bgcolor=#F1F1F1
| 147881 ||  || 27 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=882 bgcolor=#E3E3E3
| 147882 ||  || 29 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=883 bgcolor=#FAFAFA
| 147883 ||  || 14 set 2006 || Catalina || CSS || Mitidika || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 147884 ||  || 14 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 147885 ||  || 14 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 147886 ||  || 14 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=887 bgcolor=#FAFAFA
| 147887 ||  || 14 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=888 bgcolor=#FAFAFA
| 147888 ||  || 15 set 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=889 bgcolor=#F1F1F1
| 147889 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 147890 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=891 bgcolor=#F1F1F1
| 147891 ||  || 14 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 147892 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 147893 || 2006 SH || 16 set 2006 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=894 bgcolor=#F1F1F1
| 147894 ||  || 16 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 147895 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 147896 ||  || 16 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 147897 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 147898 ||  || 17 set 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 147899 ||  || 17 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 147900 ||  || 18 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

147901–148000 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 147901 ||  || 17 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 147902 ||  || 17 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=903 bgcolor=#FAFAFA
| 147903 ||  || 19 set 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 147904 ||  || 18 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=905 bgcolor=#E3E3E3
| 147905 ||  || 18 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=906 bgcolor=#E3E3E3
| 147906 ||  || 18 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 147907 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=908 bgcolor=#F1F1F1
| 147908 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 147909 ||  || 12 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 147910 ||  || 12 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 147911 ||  || 12 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 147912 ||  || 12 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 147913 ||  || 15 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 147914 ||  || 16 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 147915 ||  || 18 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 147916 ||  || 21 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 147917 ||  || 21 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#FAFAFA
| 147918 Chiayi ||  || 25 out 2006 || Lulin Observatory || Q.-z. Ye, H.-C. Lin || — || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 147919 ||  || 30 out 2006 || Kitami || K. Endate || — || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 147920 ||  || 18 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 147921 ||  || 27 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 147922 ||  || 28 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 147923 ||  || 11 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 147924 ||  || 11 nov 2006 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=925 bgcolor=#F1F1F1
| 147925 ||  || 12 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 147926 ||  || 15 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 147927 ||  || 15 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 147928 ||  || 15 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 147929 ||  || 16 nov 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 147930 ||  || 22 nov 2006 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 147931 ||  || 19 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 147932 || 3043 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 147933 || 4744 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=934 bgcolor=#FAFAFA
| 147934 || 6302 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Mitidika || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 147935 || 6620 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 147936 || 6728 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 147937 || 1038 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=938 bgcolor=#FAFAFA
| 147938 || 1119 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 147939 || 1413 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=940 bgcolor=#F1F1F1
| 147940 || 2203 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 147941 || 4134 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Mitidika || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 147942 || 1058 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 147943 || 1209 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=944 bgcolor=#F1F1F1
| 147944 || 3448 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 147945 || 4021 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 147946 || 4084 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=947 bgcolor=#F1F1F1
| 147947 || 4187 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 147948 || 4211 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 147949 || 4284 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 147950 || 4642 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 147951 || 5156 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 147952 ||  || 26 jan 1984 || Palomar || B. A. Skiff || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 147953 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 147954 ||  || 15 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 147955 ||  || 15 out 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=956 bgcolor=#F1F1F1
| 147956 ||  || 15 out 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=957 bgcolor=#F1F1F1
| 147957 ||  || 10 out 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=958 bgcolor=#F1F1F1
| 147958 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 147959 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 147960 ||  || 10 fev 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 147961 ||  || 5 mar 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 147962 ||  || 6 abr 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 147963 ||  || 4 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 147964 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 147965 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 147966 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 147967 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=968 bgcolor=#E3E3E3
| 147968 ||  || 6 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 147969 ||  || 6 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 147970 ||  || 26 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 147971 Nametoko || 1994 WF || 24 nov 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura || Ursula || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 147972 ||  || 1 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 147973 ||  || 23 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 147974 ||  || 26 abr 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=975 bgcolor=#E3E3E3
| 147975 ||  || 22 ago 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=976 bgcolor=#E3E3E3
| 147976 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 147977 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 147978 ||  || 22 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=979 bgcolor=#E3E3E3
| 147979 ||  || 25 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 147980 ||  || 25 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=981 bgcolor=#FAFAFA
| 147981 ||  || 17 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 147982 ||  || 17 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 147983 ||  || 15 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=984 bgcolor=#FAFAFA
| 147984 ||  || 20 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 147985 ||  || 23 nov 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 147986 ||  || 17 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 147987 ||  || 17 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=988 bgcolor=#FFDAB5
| 147988 ||  || 18 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=989 bgcolor=#FAFAFA
| 147989 ||  || 18 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 147990 ||  || 18 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 147991 ||  || 13 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 147992 ||  || 24 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 147993 ||  || 19 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 147994 ||  || 13 abr 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 147995 ||  || 13 abr 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 147996 ||  || 6 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=997 bgcolor=#FFDAB5
| 147997 ||  || 14 set 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=998 bgcolor=#F1F1F1
| 147998 ||  || 12 nov 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=999 bgcolor=#E3E3E3
| 147999 ||  || 2 jan 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=000 bgcolor=#FAFAFA
| 148000 ||  || 2 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (145001)–(150000) (IAU Minor Planet Center)

147